Caloen peut faire référence à : 
 , famille belge.
 Charles van Caloen (1815-1896), homme politique belge. 
 Louis van Caloen (1817-1912), prêtre jésuite belge.
 Gérard van Caloen (1853-1932), moine bénédictin de Maredsous.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme